Roque hace referencia a:

Lugares 
 Roque (La Coruña), aldea española en la provincia de La Coruña.
 el Roque de los Muchachos, punto más alto de la isla de La Palma, Canarias.

Personas 
 Nadia Roque, botánica brasileña, a la que se refiere el nombre científico Roque.

Santos 
 Roque de Montpellier (c.1295-1327), santo francés.
 Roque González de Santa Cruz (1576-1628), santo español.

Miscelánea 
 al nombre antiguo de la torre de ajedrez
 al roque, versión estadounidense del cróquet.